Медаль Альбрехта Пенка () — научная награда Немецкого союза по изучению четвертичного периода (), присуждаемая учёным, внесшим выдающийся вклад в области четвертичной геологии.

История 
Награда названа в честь немецкого учёного Альбрехта Пенка (1858—1945).

Присваивается Комитетом по изучению четвертичного периода немецкоязычных стран.

Лауреатами медали имени А. Пенка становятся учёные опубликовавшие выдающиеся исследования в области изучения четвертичного геологического периода.

В 1978 году медаль была вручена Ирине Константиновне Ивановой за исследования ископаемого человека и перевод на немецкий язык её книги «Геологический возраст ископаемого человека».

Лауреаты 
Лауреаты медали по годам:

 1958: Анри Брёйль, , , , Пауль Вольштедт
 1962: , Владислав Шафер
 1964: Карл Тролль
 1966: , 
 1968: , 
 1970: 
 1972: , Waldo Zagwijn
 1974: Raijmund Galon, 
 1978: И. К. Иванова, Gerald Richmond
 1980: Vojen Loek, 
 1982: Юлиус Финк, Ingo Schaefer, 
 1985: Макс Вельтен, Erich Schönhals
 1986: 
 1988: , 
 1990: , Хельмут Мюллер
 1992: 
 1994: , Хайнц Кливе, Альфред Ян
 1996: 
 1998: Frans Gullentops, , J. E. Mojski
 2000: René Handtke, , Samuel Wegmüller
 2002: Herbert Liedtke, 
 2004: 
 2006: , Mebus A. Geyh
 2008: , Dirk van Husen
 2010: , 
 2012: Christian Schüchter, Чарльз Тёрнер
 2014: Ruth Drescher-Schneider,

Примечания

Литература 
 Иванова И. К. Геологический возраст ископаемого человека: К 7 конгрессу INQUA (США. 1965 г.). М.: Наука, 1965. 192 с.
 Ivanova I. K. Das geologische Alter des fossilen Menschen. Zum 7. INQUA-Kongreß (USA, 1965). 224 Seiten, 68 Abbildungen, 13 Tabellen. Stuttgart (Verlag W. Kohlhammer) 1972.

Ссылки 
 Deutsche Quartärvereinigung — сайт организатора.
 Лауреаты
 Библиография И. К. Ивановой в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.

Награды, появившиеся в 1958 году
Геологические награды
Страницы с непроверенными переводами